Leopoldo Soto Norambuena, físico chileno nacido en Santiago de Chile, el 14 de octubre de 1964. Sus publicaciones aparecen con los nombres: Leopoldo Soto o L. Soto. Trabaja en la Comisión Chilena de Energía Nuclear donde fundó el Laboratorio de Física de Plasma y Fusión Nuclear. Sus principales contribuciones son en la física experimental (física del plasma, en particular). Sus investigaciones son pioneras en la miniaturización del enfoque denso del plasma. Estos son dispositivos que pueden reproducir, sobre una base a escala, la física similar a los obtenidos en grandes dispositivos que solo están disponibles en grandes laboratorios del mundo. Debido a las contribuciones del Dr. Soto, es posible desarrollar investigaciones relevantes en plasmas densos, utilizando dispositivos muy pequeños.

Biografía 
Recibió los grados de licenciado, máster y doctor en Física los años 1989, 1990 y 1993, respectivamente, en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su tesis doctoral fue dirigida por el Dr. Hernán Chuaqui, esta tesis fue la primera en física experimental desarrollada por una Universidad Chilena. Los resultados de su tesis fueron publicados en la revista Physical Review Letters, siendo este el primer artículo en física de plasma experimental producido en Chile, publicado por esta revista.

Cuándo, el Dr. Soto, se integró a la Comisión Chilena de Energía Nuclear, comenzó a trabajar en "plasmas" impulsados por pequeñas descargas eléctricas transitorias y pequeños dispositivos de potencia pulsada: z-pinch, descargas capilares y en plasma focus. Su trabajo ha contribuido a entender que es posible escalar el plasma focus en un amplio rango de energías y tamaño, manteniendo el mismo valor de densidad de ión, campo magnético, velocidad de plasma sheath y la cantidad de energía por partícula. Por tanto, es posible obtener reacciones de fusión en dispositivos ultraminiaturizados (impulsados por generadores de 0.1J), como  los que son obtenidos en dispositivos más grandes (impulsados por generadores de 1MJ). Aun así, la estabilidad del pinch de plasma depende fuertemente del tamaño y energía del dispositivo. Variados fenómenos del plasma ha sido posible observar en los dispositivos de plasma focus desarrollados por el Dr. Soto y su grupo: estructuras  filamentosas, singularidades toroidales, ráfagas de plasma y generación de plasma jets. Además, las posibles aplicaciones en este tipo de dispositivos pueden generar: el desarrollo de un generador portátil de fuentes no radioactivas de neutrones y rayos x para aplicaciones de campo, radiación pulsada aplicada a estudios biológicos, plasma focus de fuente de neutrones para reactores híbridos de fusión-fisión y el uso de dispositivos de plasma focus en aceleradores de plasma para estudios de materiales bajo intenso pulso de fusión.

Distinciones 
El Dr. Soto recibe en 1990 una beca para estudios de doctorado de la Fundación Andes, Chile. En 1999, se le otorga la Cátedra Presidencial en Ciencias por el presidente de Chile. El 2007 fue elegido como miembro del Instituto de Física del Reino Unido. Fue elegido Presidente de la Sociedad Chilena de Física (SOCHIFI) por dos periodos, de abril de 2003 a abril de 2008 y elegido Secretario General de SOCHIFI, entre abril de 2013 a abril de 2015.

Divulgación y democratización del conocimiento 
También ha contribuido a la democratización de conocimiento creando el canal de YouTube “Ciencia Entretenida”. Con la dirección de Vanessa Miller y  la participación de actores profesionales, como Daniel Alcaino y Javiera Acevedo, ha desarrollado videos para motivar a las nuevas generaciones en las ciencias y para difundirla al público general de forma entretenida y  didáctica.

Referencias

Enlaces externos 

 Miembros del Departamento de Plasma Termonuclear de la Comisión Chilena de Energía Nuclear
 Científicos y Personal del P4 Grupo

Físicos de Chile
Físicos del siglo XXI
Físicos del siglo XX
Personas vivas
Nacidos en 1964